Байса — топоним.

 Байса — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Байса — село в Уржумском районе Кировской области.
 Байса — озеро в Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Байса — река в Кировской области.
 Байса — место палеонтологических находок в формации Заза в Бурятии